Сукачов — прізвище. Відомі носії:
 Сукачов Борис Іванович (нар. 1928) — український радянський діяч, Герой Соціалістичної Праці (1965).
 Сукачов Володимир Миколайович (1880—1967) — російський радянський ботанік, лісознавець і географ, Герой Соціалістичної Праці (1965).
 Сукачов Володимир Платонович (1849—1920) — російський громадський діяч, меценат, колекціонер, засновник Іркутської картинної галереї.
 Сукачов Ігор Вадимович (нар. 1959) — російський диригент.
 Сукачов Ігор Іванович (більш відомий як Гарик Сукачов; нар. 1959) — російський рок-музикант, поет, композитор, кінорежисер, актор.
 Сукачов Леонід Іванович (1912—1937) — український літературознавець.

Див. також 
 Сукач
 Сукачі